723-й отдельный разведывательный артиллерийский ордена Красной Звезды дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 723-й орадн РГК.

История 
В действующей армии с 05.10.1943 по 09.05.1945.
Формирование дивизиона проходило в Московском артиллерийском учебном центре г. КОЛОМНА.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерийских частей 8-й пад, соединений и объединений 1-го Прибалтийского , 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов.
После окончания Великой Отечественной войны дивизион входит в состав 7-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии (бывшая 8-я пад) с местом постоянной дислокации г. ВЛАДИМИР.

Состав 

Дивизион сформирован по штату 08/555
 Штаб
 Хозяйственная часть
 1-я Батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
 2-я Батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
 Батарея топогеодезической разведки (БТР)
 Взвод оптической разведки (ВЗОР)
 Фотограмметрический взвод (ФВ)
 Хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона 
Командир дивизиона
 гв. майор Третьяк Василий Григорьевич

Начальник штаба дивизиона
 капитан, майор Брюханов Леонид Васильевич

Заместитель командира дивизиона по политической части
 гв. подполковник Иваненко Павел Кирилович

Помощник начальника штаба дивизиона

Помощник командира дивизиона по снабжению
 ст. лейтенант Волкобой Степан Николаевич

Командиры подразделений дивизиона  

Командир 1-й БЗР
 ст. лейтенант Заруба Юрий Яковлевич

Командир 2-й БЗР
 капитан Файнзильбер Меер-Вольф Лейбович

Командир БТР
 ст. лейтенант  Штеба Александр иванович
 капитан Строков Николай Васильевич

Командир ВЗОР
 лейтенант Ратнер Георгий Львович

Командир ФГВ
 лейтенант Игнатьев Аксентий Антонович

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
 https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=451111116&backurl=q%5C723%20орадн::division%5C723%20орадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&static_hash=e1ae027176ed6bcd88843c81c851f918v1
 https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=130398843&backurl=q%5C723%20орадн::division%5C723%20орадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie::page%5C3&division=723%20орадн&static_hash=e1ae027176ed6bcd88843c81c851f918v1
 https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=151602599&backurl=q%5C723%20орадн::division%5C8%20пад::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie::page%5C23&static_hash=e1ae027176ed6bcd88843c81c851f918v1

Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны